Horndorf ist der Name folgender Orte:

 Horndorf (Reinstorf), Ortsteil der Gemeinde Reinstorf, Landkreis Lüneburg, Niedersachsen
 Horndorf (Tosterglope), Ortsteil der Gemeinde Tosterglope, Landkreis Lüneburg, Niedersachsen
 Horndorf (Gemeinde Hollenthon), Ortschaft der Gemeinde Hollenthon, Bezirk Wiener Neustadt-Land, Niederösterreich
 Horndorf, von 1939 bis 1945 deutscher Name der Ortschaft Choryń in der Gemeinde Kościan, Woiwodschaft Großpolen, Polen
 Horndorf, von 1939 bis 1945 deutscher Name der Ortschaft Siedmiorogów Pierwszy in der Gemeinde Borek Wielkopolski, Woiwodschaft Großpolen, Polen